Treat Conrad Huey e Denis Kudla erano i detentori del titolo; Huey ha deciso di non difendere il titolo mentre Kudla ha deciso di partecipare al torneo in coppia con Hans Hach Verdugo ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Hugo Nys e Jan Zieliński.

In finale Nathaniel Lammons e Jackson Withrow hanno sconfitto Hugo Nys e Jan Zieliński con il punteggio di 6(1)–7, 6–4, [10–8].

Teste di serie 

  Rajeev Ram  /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (finale)

  Kevin Krawietz /  Fabrice Martin (quarti di finale) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)

Wildcard 

  Hans Hach Verdugo /  Denis Kudla (quarti di finale)

  Alex Lawson /  Hunter Reese (primo turno)

Alternate 

  Michail Pervolarakis /  Nathan Ponwith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Arizona Tennis Classic 2023